Jersey ima več pomenov:
 Jersey - Kanalski otok v Rokavskem prelivu
 Jersey - mesto v Georgii, ZDA
 Jersey - pasma goveda
 Jersey - ribiški površnik
 Jersey - tkanina, ki se ji poslovenjeno pravi Džersi
 slengovsko ime za Ney Jersey